Taiz bezeichnet:

 Taizz, Stadt im Jemen
 Max Arkadjewitsch Taiz (1904–1980), sowjetischer Aerodynamiker

Siehe auch:
 Taitz